Die 110. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 26. Februar bis 1. März 2020 im Berliner Velodrom statt.

Damit fanden nach den Weltmeisterschaften 1999 zum zweiten Mal die Welttitelkämpfe im Velodrom statt. Seit 1895 wurden insgesamt 14 Bahnweltmeisterschaften in Deutschland ausgetragen.

Gemeldet waren 169 Sportlerinnen und 228 Sportler aus 46 Nationen. Bei den UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2019 im polnischen Pruszków waren 47 Nationen am Start. Während sich in diesem Jahr Argentinien, Brasilien und Chile nicht qualifizieren konnten, haben sich Indien und Lettland neu qualifiziert.

An den fünf Wettkampftagen besuchten insgesamt rund 20.000 Zuschauer das Velodrom.

Die Wettbewerbe 
Erfolgreichste Nation bei diesen Weltmeisterschaften waren die Niederlande mit sechs Goldmedaillen. Allein in den Kurzzeitdisziplinen errangen die niederländischen Männer vier Medaillen, in Sprint, Keirin, im Zeitfahren sowie im Teamsprint. Kirsten Wild holte zwei Goldmedaillen, im Scratch sowie mit Amy Pieters im Zweier-Mannschaftsfahren; ihren WM-Titel aus dem Omnium im Jahr zuvor konnte sie nicht verteidigen, da sie in der Teildisziplin Scratch den Sturz von fünf Konkurrentinnen verursacht hatte und deshalb relegiert wurde. Als erste Japanerin gewann Yūmi Kajihara diesen Wettbewerb, trotz eines Sturzes im Ausscheidungsfahren.

Platz drei wurde von der Mannschaft der USA belegt, deren Frauen-Vierer Gold in der Mannschaftsverfolgung gewann. Chloé Dygert, Mitglied des Vierers, gewann zudem die Einerverfolgung mit der Weltrekordzeit von 3:16,937 Minuten. Die einzige Goldmedaille für Italien ging an Filippo Ganna, der in der Qualifikation der Einerverfolgung mit 4:01,934 Minuten seinen eigenen Weltrekord verbesserte.

Platz zwei in der Nationenwertung nach Medaillen belegte die deutsche Mannschaft mit vier Goldmedaillen, die alle von zwei jungen Sprinterinnen errungen wurden. Emma Hinze gewann dreimal Gold in Sprint, Keirin, und Teamsprint; ihre Mannschaftskameradin Lea Sophie Friedrich entschied das 500-Meter-Zeitfahren für sich und war zudem am Sieg im Teamsprint beteiligt. Der deutsche Frauen-Vierer mit Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Gudrun Stock errang Bronze in der Mannschaftsverfolgung mit der neuen deutschen Rekordzeit von 4:11,039 Minuten. In der Einerverfolgung gelang es den deutschen Frauen die Plätze zwei (Brennauer), drei (Brauße) und vier (Klein) zu belegen.

Der Männer-Vierer aus Dänemark verbesserte innerhalb von zwei Wettkampftagen dreimal den Weltrekord auf schließlich 3:44,672 Minuten. Vor der WM 2020 stand die Bestmarke bei 3:48,012 Minuten, aufgestellt von Australien bei der Bahn-WM 2019 im polnischen Pruszków. Drei weitere Weltrekorde wurden aufgestellt: Die niederländische Mannschaft verbesserte im Teamsprint den aus 2013 stammenden Rekord der deutschen auf 41,225 Sekunden. Die US-Amerikanerin Chloé Dygert verbesserte die bisherige Bestleistung in der Einerverfolgung über 3000 Meter auf 3:16,937 Minuten, und der Italiener Filippo Ganna übertraf seinen eigenen Weltrekord in derselben Disziplin über 4000 Meter, der nun bei 4:01,934 Minuten steht.

Die erfolgsverwöhnte Mannschaft Australiens belegte mit einmal Silber und zweimal Gold lediglich Platz elf im Medaillenranking und wurde in ihrer Heimat dafür im olympischen Jahr stark kritisiert.

Zeitplan (Finale)

Resultate 
 Legende:
 "G" = Zeit aus dem Finale um Gold; "B" = Zeit aus dem Finale um Bronze
 Fahrerinnen und Fahrer, deren Name kursiv geschrieben sind, bestritten bei Mannschaftswettbewerben lediglich die Qualifikation oder die erste Runde.

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Scratch

Punktefahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Galerie

Medaillenspiegel

Aufgebote

Deutschland 
Frauen Kurzzeit
 Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze, Miriam Welte
Männer Kurzzeit
 Timo Bichler, Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Joachim Eilers, Eric Engler, Nik Schröter
Frauen Ausdauer
 Charlotte Becker, Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Lisa Klein, Gudrun Stock
Männer Ausdauer
 Jasper Frahm, Felix Groß, Roger Kluge, Moritz Malcharek, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Nils Schomber, Kersten Thiele, Domenic Weinstein

Österreich 
Frauen Ausdauer
 Verena Eberhardt (Scratch, Punktefahren)
Männer Ausdauer
 Andreas Graf (Zweier-Mannschaftsfahren), Stefan Matzner (Scratch, Punktefahren), Andreas Müller (Zweier-Mannschaftsfahren)

Schweiz 
Frauen Ausdauer
 Léna Mettraux, Aline Seitz, Andrea Waldis
Männer Ausdauer
 Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Théry Schir, Mauro Schmid, Cyrille Thièry

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2020

Weblinks 

 Offizielle Webseite
 Resultate auf tissottiming.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2020
Radsportveranstaltung 2020
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Deutschland
Bahnradsport-Wettbewerb in Berlin
Velodrom (Berlin)